Місячний сарос 152 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуватиме у вузлі, що сходить. Вона почнеться 7 травня 2107 року, коли Місяць ледь торкнеться північного краю земної півтіні, і завершиться 23 червня 3378, коли Місяць востаннє торкнеться її південного краю. Серія міститиме 72 затемнення (50 до 3000 року), які відбуватимуться через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1280 років.

Серія міститиме 25 повних затемнень від 19 листопада 2431 до 9 серпня 2864, 10 часткових перед повними від 2 серпня 2251 до 8 листопада 2413 і 15 часткових після повних від 20 серпня 2882 до 22 січня 3135.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 37-е, яке відбудеться 5 червня 2756 і триватиме 99,3 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 152 

Місячні сароси